

Patronyme
Herbert Blumer, sociologue américain
Elano Blumer, footballeur brésilien
Bob Blumer, auteur américain de livre de cuisine
Lucien Blumer, peintre alsacien

Voir aussi

Blüm

Blüme

Homonymie de patronyme